Hohol ist die Bezeichnung für

 Jona Hohol († 1603), orthodoxer und unierter Bischof von Pinsk, siehe Jona Gogol
 Mykola Hohol (1809–1852), ukrainisch-russischer Schriftsteller, siehe Nikolai Gogol
 Ostap Hohol († 1679), Hetman der rechtsufrigen Ukraine
 Hohol = russisches Pejorativum für Ukrainer, siehe engl. WP